TNT může být:

 trinitrotoluen – organická sloučenina, trhavina
 Praga TNT – nerealizovaný model trolejbusu
 TNT (americká televizní stanice) – americká stanice
 TNT (australská televizní stanice) – australská stanice
 TNT (ruská televizní stanice) – ruská stanice
 TNT (švédská televizní stanice) – švédská stanice
 T.N.T. (album) – druhé studiové album skupiny AC/DC
 T.N.T. (píseň) – singl skupiny AC/DC
 T.N.T. Australian Tour – koncertní turné skupiny AC/DC
 TNT Airways – bývalý název letecké společnosti ASL Airlines Belgium

Externí odkazy